Brăila, ciutat romanesa 
 Província de Brăila, província de Romania, a Muntènia, amb capital a Brăila
 CF Brăila, club de futbol romanès de la ciutat de Brăila fundat el 1922